Vlahinje est un toponyme qui peut désigner :
Vlahinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vllahi/Vlahinje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.